

Села:
 Дуби — Житомирська область, Коростенський район
 Дуби — Закарпатська область, Хустський район
 Дуби — Рівненська область, Рівненський район

Дуби — село, Мінська область, Крупський район